Laslău Mare se poate referi la:
Laslău Mare, Mureș, sat în județul Mureș,
Laslea, Sibiu, mai demult Laslău Mare (în ), sat în județul Sibiu.